Санта Ана Халмимилулко има више значења:

 Санта Ана Халмимилулко (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Ана Халмимилулко, Сан Антонио (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Ана Халмимилулко, Тлаколихија (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику